Ormeniș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ormeniș (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Ormeniș (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Ormeniș (Mureș), Dorf im Kreis Mureș